Патерсон има више значења:
 Патерсон
 Патерсон (Џорџија)
 Патерсон (Ајова)
 Патерсон (Калифорнија)
 Патерсон (Арканзас)
 Патерсон (Луизијана)
 Патерсон (Охајо)